João Oliveira peut désigner :
 João Oliveira e Daun, duc de Saldanha (1790-1876), maréchal et homme d'État portugais ;
 João Oliveira Pinto (né en 1971), footballeur portugais ;
 João Oliveira (né en 1996), footballeur suisse ;
 João de Oliveira (1916-?), footballeur portugais.